Kranssteen (dolmen) - onderdeel van een hunebed of dolmen
 Kranssteen (Borger) - straat in Borger